Solitary (englisch für „einsam“, „einzeln“, auch verkürzt für „Einzelhaft“) ist der Name von:

 Solitary (Fernsehserie), einer US-amerikanischen Reality-TV-Show, die von 2006 bis 2010 auf FOX ausgestrahlt wurde, seit 2010 auch auf ProSieben
 Solitary EP, die 1998 veröffentlichte erste Single der englisch-irischen Future-Pop-Band VNV Nation
 Solitary Mountain, einem zu den Pelly Mountains gehörenden Berg im Yukon-Territorium in Kanada
 The Solitary, ein 1919 veröffentlichtes Buch von James Oppenheim

 Solitary Nunatak, Nunatak im Enderbyland, Antarktika
 Solitary Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Solitary Rocks, Felsformation im Viktorialand, Antarktika
 Solitary (Kurzfilm), US-amerikanischer Kurzfilm aus dem Jahr 2020

Siehe auch:
 Solitaire (Begriffsklärung)
 Solitär (Begriffsklärung)